Bánffytanya település Romániában, Kolozs megyében (román neve Borşa-Cătun)
 Bánffytanya település Romániában, Maros megyében (román neve Sărmăşel-Gară)